Max Kruse kan syfta på:
 Max Kruse (skulptör) (1854–1942), tysk skulptör
 Max Kruse (författare) (1921–2015), tysk författare
 Max Kruse (fotbollsspelare) (född 1988), tysk fotbollsspelare